

Geografia 
 Spiazzi – frazione del comune di Caprino Veronese
 Spiazzi di Gromo – località del comune di Gromo

Persone 
 Amos Spiazzi – generale italiano
 Eugenio Spiazzi – politico italiano
 Raimondo Spiazzi – sacerdote, teologo esperto di tomismo e mariologia, consigliere di Pio XII

Pagine correlate 
 Spiazzo